Madame Spy – film del 1918 diretto da Douglas Gerrard
La spia B 28 (Madame Spy) – film del 1934 diretto da Karl Freund
Madame Spy – film del 1942 diretto da Roy William Neill